Ма́рьевка — село в Пестравском районе Самарской области. Административный центр сельского поселения Марьевка.

География 
Расположено на реке Чёрненькая в 39 км к северо-западу от Пестравки, в 48 км к юго-западу от Чапаевска, в 81 км к северу востока от ближайшего города соседней области ( Саратовская область) города Пугачёв  и в 85 км от Самары.

Через село проходит автодорога Самара — Энгельс — Волгоград, в селе от неё отходят дороги к Большой Глушице (через Пестравку) и к посёлку Приволжье.

Ближайшая ж.-д. станция (на линии Самара — Пугачёв) расположена в 14 км к северо-западу в посёлке Чагра.

Происхождение названия

Население

Примечания 

Населённые пункты Пестравского района